Anníbal Monòmac va ser un militar cartaginès, oficial a l'exèrcit d'Anníbal.

Polibi el descriu com un home ferotge i sanguinari i l'autor de moltes crueltats atribuïdes a Amílcar Barca. Entre les anècdotes que s'expliquen hi ha la que diu que va recomanar a Anníbal que ensenyés a les seves forces a viure de la carn humana, cosa que és esgrimida pels autors romans per desacreditar al pare del gran Anníbal, i que no pot ser comprovada. També en parlen Titus Livi i Cassi Dió.

Referències 

Cartaginesos